Arama se poate referi la:

 Arama, sat în județul Iași, România
 Arama, oraș în Spania

Râuri 
 Râul Arama Caprelor
 Râul Arama, Lunca Mare
 Râul Arama Caprelor

Altele 
 Aramă, vechea denumire a cuprului
 Baia de Aramă, oraș în România
 Arame, Maranhão, oraș în unitatea federativă Maranhão, Brazilia

Toponime românești